Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1995 года — 33-й чемпионат России, который прошёл 24 — 26 декабря 1994 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо». В первенстве приняли участие 56 конькобежцев (30 мужчин и 26 женщин).

Чемпионом России среди мужчин стал Вадим Саютин из Челябинска, призёрами — Андрей Ануфриенко (Екатеринбург) и Андрей Кривошеев (Уфа). У женщин первенствовала Светлана Федоткина (Красноярск). Серебро завоевала Светлана Бажанова (Челябинск), бронзу — Светлана Высокова из Перми.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1995 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

1994 год в Нижегородской области
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1995 году
Спортивные соревнования в Нижнем Новгороде
Декабрь 1994 года
Чемпионаты России в 1994 году
1994 год в конькобежном спорте
1995 год в конькобежном спорте